А́нна Гаврилю́к:
 Гаврилюк, Анна Анатольевна (род. 1991) — российская регбистка.
 Гаврилюк, Анна Игнатьевна (род. 1921) — Герой Социалистического Труда.